Сольмрас — река в России, протекает в Кемеровской области. Устье реки находится в 322 км по правому берегу реки Мрассу. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от истока до города Новокузнецк, без реки Кондома, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Мрассу
Реки Таштагольского района